Парк культуры и отдыха имени И. В. Коротеева — парк в центральной части Искитима (Новосибирская область). Основан в конце 1930-х годов.

Название 
Парк назван в честь Ивана Васильевича Коротеева, героически погибшего во время защиты государственной границы.

История 
Создание парка началось ещё до получения Искитимом городского статуса. В 1937 году на территории будущего центра Искитима были высажены небольшие деревья.

1 августа 1939 года в парке был открыт памятник И. В. Коротееву (автор неизвестен).

В 1941 году была запланирована постройка танцплощадки, бильярдной и каркасного летнего театра на 400 человек, также приняли решение об установки вокруг парка ограждения. Однако планам по благоустройству помешала начавшаяся война. Сад пришёл в запустение, на его территории начали пасти скот, многие молодые деревья были вытоптаны.

Парковые работы возобновились в 1947 году. Год спустя началось строительство арочного входа в парк. По воспоминаниям скульптора Ивана Семёновича Козловского, автора проекта и эскизов арки, идея о её создании принадлежала первому секретарю горкома партии Александру Андреевичу Прохорову. Вместе с Иваном Семёновичем над сооружением арки главного входа трудились Иван Ильич Гилев и Виктор Петрович Решетников. Работы велись два с половиной года.

Одновременно с возведением арки шли декоративно-скульптурные работы, для которых в калориферном зале дома культуры «Цементник» было выделено помещение, куда привезли необходимые материалы: глину, песок, цемент, гипс, арматурное железо. Были изготовлены ящики, щиты и столы.

Вместе с завершением арки появилось парковое ограждение.

Ссылки 
 Городской парк имени Ивана Коротеева в Искитиме. Народная летопись Новосибирской области.

Сады и парки Новосибирской области
Искитим